Driescher ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Driescher (1886–1951), deutscher Elektrotechniker
 Fritz Driescher junior (1910–1986), deutscher Elektroingenieur und Unternehmer

Driescher ist der Name folgender Unternehmen:
 Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne, in der Elektroindustrie tätiges Unternehmen

Siehe auch:
 Driesch